Ada van Holland, gravin van Holland
 Ada van Holland (abdis), abdis te Rijnsburg
 Ada van Holland (schip, 1879), een veerboot